Финслер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Финслер, Ганс (1891—1972) — швейцарский фотограф.
 Финслер, Георг (1852—1916) — швейцарский филолог.
 Финслер, Пауль (1894—1970) — швейцарский математик.